De Deense voetbalbeker 1993–94 (Deens: DBUs Landspokalturnering) was de 40ste editie van de strijd om de Beker van Denemarken. De competitie, om sponsorredenen dit seizoen Giro Cup geheten, begon in juni 1993 en eindigde op 12 mei 1994 met de finale in het Parken Stadion (27.069 toeschouwers) in de Deense hoofdstad Kopenhagen onder leiding van scheidsrechter Lars Gerner. Onder leiding van trainer-coach Ebbe Skovdahl won Brøndby IF de beker voor de tweede keer in de clubgeschiedenis (na 1989) door in de finale na strafschoppen te winnen van Næstved BK. Die club was voor de eerste keer ooit doorgedrongen tot de eindstrijd.

Schema

Zie ook
Superligaen 1993/94

Bekervoetbal 1993/94
1994